Bruno – imię męskie
 Bruno – miejscowość we Włoszech
 Bruno – komediodramat produkcji USA, 2000
 Brüno – amerykański film z 2009 r.
 Bruno Giordano – XVI-wieczny filozof
 Bruno – brazylijski piłkarz

Miejscowości w USA:
 Bruno – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Bruno – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Bruno – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Bruno (ang. Bruno Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Bruno (ang. Bruno Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine